Avon Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Avon Township, du comté de Lake.

Kansas 
 , du comté de Coffey.

Minnesota 
 , du comté de Stearns.

Homonymie de townships